Ольша́нка — село в Чернянском районе Белгородской области России, административный центр Ольшанского сельского поселения.

География 
Высота над уровнем моря — 216 м.

История 
Первое упоминание о селе относится к 1615 году. Уже на тот момент Ольшанка была относительно крупным селением.

В 1631 году село подверглось татарскому набегу, однако татары встретили отпор со стороны ратных людей и вынужден был уйти в степь.

В начале XVIII века Ольшанка становится центром винокурения. С 1850-х в селе, наряду с соседними Волоконовкой и Орликом, возникает кирпичное производство,кожевенный и бондарный промыслы. 

В начале XX века Новооскольское земство начинает строить в селе Ольшанка большую четырехэтажную сапожную мастерскую, а в 1912 году электростанцию.

Население

Карты 
 Карта 1786 года

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения 
 Сельское поселение на сайте Чернянского района

Населённые пункты Чернянского района